119 км:

 119 км — платформа Савёловского направления Московской железной дороги,
 119 км — платформа Волховстроевского направления Октябрьской железной дороги,
 119 км — платформа Днепропетровского отделения Приднепровской железной дороги.